Големия взрив може да се отнася за:
 Теория на Големия взрив, космологична научна теория
 Теория за Големия взрив, американски комедиен сериал
 Биг Бенг, южнокорейска група сформирана през 2006 г.